Amalio Joaquín de Marichalar y Sáenz de Tejada (Pamplona, 13 de agosto de 1958) es un consultor español. Es el noveno conde de Ripalda y ostenta el título de señor de la Villa de Tejada.

Ascendencia 
Primogénito del octavo conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, fallecido el 26 de diciembre de 1978, y de María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla, fallecida el 13 de marzo de 2014. Es hermano de Jaime y Álvaro de Marichalar.

Asimismo es nieto del vizconde de Eza, Luis de Marichalar y Monreal, fundador de la Legión Española, siendo ministro de la Guerra con Alfonso XIII y la persona que eligió a José Millán-Astray para ocuparse del aspecto militar de la Legión. También fue alcalde de Madrid, ministro de Fomento y Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Además, se le considera pionero de los estudios sociales en España y de la legislación laboral.

Su abuelo materno Ignacio Sáenz de Tejada, fue Magistrado del Tribunal Supremo. Por parte materna desciende del Ilustre Solar de Tejada, que por derecho propio es la más antigua institución nobiliaria de España vigente a 2015.

Biografía 
Nacido en Pamplona en 1958, cursó estudios en el Colegio de los Jesuitas de Burgos (Centro Educativo de la Merced y San Francisco Javier) y obtuvo una licenciatura en Derecho.

En 1979, con apenas 20 años, se convirtió en titular del Condado de Ripalda al producirse la muerte de su padre el 26 de diciembre del año anterior.

Después de trabajar como ejecutivo durante algunos años en la multinacional de seguros Winterthur, en la actualidad realiza labores de asesoramiento empresarial y preside el Foro Soria 21, entidad creada para la promoción del desarrollo sostenible en esa provincia. También es miembro del Consejo de la European Environment Foundation con sede en Friburgo (Alemania).

En 1989 el conde de Ripalda contrajo matrimonio con Amalia de Corral y Rosillo en la Iglesia de San Fermín de los Navarros. Amalia nació en Madrid el 28 de noviembre de 1964 y es hija de Ignacio de Corral Saleta y de Amalia Rosillo Martín del Valle.

El matrimonio ha tenido tres hijos:
 Blanca de Marichalar y del Corral, nacida el 2 de junio de 1992, en Madrid.
 Inés de Marichalar y del Corral, nacida el 1 de junio de 1995, en Madrid.
 Amalio de Marichalar y del Corral, nacido el 16 de septiembre de 1996, en Madrid.

A diferencia de sus dos hermanos menores, Amalio lleva una vida discreta siendo contadas sus apariciones públicas y en la prensa. El 18 de marzo de 1995, en compañía de toda su familia, acudió a la boda de su hermano Jaime con la infanta Elena que se celebró en la Catedral de Sevilla. Años más tarde, el 22 de mayo de 2004, también asistió junto a su madre y su esposa a la boda de los príncipes de Asturias. En esta boda real también estuvieron su hermano Jaime, su cuñada la infanta Elena y sus sobrinos Felipe y Victoria Federica.

En 2009 Amalio de Marichalar interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León por la expropiación de 117 ha de terrenos familiares situados en las proximidades de la antigua Numancia para construir el polígono industrial Soria II, propiedades que Amalio pensaba destinar a zonas verdes. En 2010, tras recabar el apoyo de la Unesco y de numerosas instituciones y organismos tanto españoles como extranjeros relacionados con la cultura y la protección del patrimonio histórico, el proyecto fue finalmente declarado ilegal por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

En 2011, como presidente del Foro Soria 21, participó Foro Mundial Lisboa 21 sobre agua, energía y desarrollo sostenible que se celebró en la capital portuguesa los días 24 y 25 de octubre.

Tres años más tarde, Amalio presentó la candidatura del yacimiento arqueológico de Numancia en el Congreso anual de Europa Nostra, sobre patrimonio, que tuvo lugar en la ciudad de Viena para que éste fuese declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. El 10 de julio de 2015 Amalio de Marichalar se desplazó a Friburgo para participar en la reunión preparatoria del encuentro de 2016 de la European Environment Foundation y de la Cumbre de Cambio Climático, que ese año se celebró en París.

El 19 de marzo de 2016, en la Iglesia de El Salvador, el Conde de Ripalda pronunció el pregón que dio inicio a las festividades de la Semana Santa de Soria. El 23 de septiembre de 2017 dio un discurso con motivo de una solemne parada militar que conmemoró el 2150 aniversario del final de la guerra numantina, agradeciendo la presencia del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y transmitiendo a los asistentes el saludo de los reyes Felipe y Letizia. Amalio, junto a su hernano Álvaro, organizó en Garray el recital que el tenor Plácido Domingo ofreció en homenaje a Numancia el 27 de noviembre del mismo año.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Divisero Hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada.
 Miembro honorario de la Cofradía del Ecce Homo de Soria.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Amalio de Marichalar, presidente del Foro Soria XXI. 20 Minutos. Consultado el 20 de marzo de 2016
 [http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/489/1233748368.html Amalio de Marichalar: "Aquí hay una corrupción más importante que en Marbella, corregida y aumentada."] Magazine del Mundo (08/09/2009). Consultado el 20 de marzo de 2016
 ''Noticias relativas a "Amalio de Marichalar y la fundación Soria 21."

Condes de España
Abogados de Navarra
Ecologistas de España
Nacidos en Pamplona
Señores de Tejada